Oussama Boughanmi (nogometaš), tuniški nogometaš
 Oussama Boughanmi (rukometaš), tuniški rukometaš